Ubajay puede referirse a:

 Ubajay, localidad de la Argentina; o
 ubajay guazú, nombre vulgar del árbol Hexachlamys edulis.